Бугаёвка () — село в Изюмском районе Харьковской области Украины.

Являлось административным центром Бугаёвского сельского совета, в который, кроме того, входили сёла Попасное, Россоховатое, Сухой Яр и Чернобаевка.

Географическое положение 
Село Бугаёвка находится у истоков реки Мокрый Изюмец. Ниже по течению на расстоянии в 3 км расположено село Боголю́бовка.

Река в этом месте пересыхает, на ней несколько запруд.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 1245 человек.

История 
Основано в 1728 году.

В 1923 году в УССР прошла административно-территориальная реформа с упразднением уездов и созданием районов. В 1920-х годах была центром небольшого Бугаёвского района Изюмского округа Харьковской губернии УССР, который затем был упразднён и присоединён к Изюмскому району.

Экономика 
 При СССР в селе были молочно-товарная, птице-товарная и овце-товарная фермы, машинно-тракторные мастерские.
 ООО «Восток», сельскохозяйственный кооператив (председатель — Ровчак, Андрей Яковлевич — Герой Украины).
 «Аграрник», СП.

Объекты социальной сферы 
 Учебно-воспитательный комплекс (школа и детский сад)
 Клуб
 Больница

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов

Религия 

 Церковь Ахтырской Иконы Божией Матери.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины